Kh

Sigle 
 ČEZ – acronimo della società České Energetické Závody

Codici 
 CEZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cortez-Montezuma County, Cortez (Colorado), Stati Uniti